Фрэнк Джозеф Фертитта III (; ) — американский предприниматель. В настоящее время он является генеральным директором Station Casino. Он также является основателем Zuffa LLC, материнской организации UFC.

Ранние годы 
Фрэнк Фертитта III родился 24 февраля 1962 года в семье Фрэнка Фертитты-младшего и Виктории Фертитты (урождённой Бруссар), окончил Среднюю школу епископа Гормана в Лас-Вегасе, штат Невада. В 1984 году окончил Университет Южной Калифорнии, где получил степень бакалавра в бизнес-школе.

Карьера

Благотворительность 
18 октября 2012 года Университет Южной Калифорнии объявил, что Джилл и Фрэнк Фертитта сделали университету крупное пожертвование на которое будет построено новое здание для Школы бизнеса имени Маршалла при университете.

Примечания 

Выпускники Школы бизнеса Университета Южной Калифорнии
Выпускники Средней школы епископа Гормана
Миллиардеры США